Moshé Mizrahi (1931-2018), réalisateur et scénariste.
Moshé Mizrahi (1980-), joueur de basket-ball israélien.
Moshé Mizrahi, homme politique israélien.
Moshé Mizrahi, sculpteur israélien